Westwood ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Westwood (* 1981), englischer Rugby-League-Spieler
 Bill Westwood (1925–1999), britischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Peterborough
 Emily Westwood (* 1993), englische Badmintonspielerin
 Eric Westwood (1917–2001), englischer Fußballspieler
 Freda Westwood (1924–2011), britische Politikerin 

 John Obadiah Westwood (1805–1893), britischer Entomologe, Archäologe und Illustrator
 Julie Westwood (* 1952), britische Puppenspielerin
 Keiren Westwood (* 1984), irischer Fußballspieler
 Lee Westwood (* 1973), englischer Profigolfer
 Paul Westwood (* 1953), britischer Bassist
 Tim Westwood (* 1957), britischer DJ und Fernsehmoderator
 Vivienne Westwood (1941–2022), britische Modedesignerin 

Westwood ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Westwood (Alabama)
 Westwood (Arkansas)
 Westwood (Florida)
 Westwood (Georgia)
 Westwood (Indiana)
 Westwood (Iowa)
 Westwood (Kalifornien)
 Westwood (Kansas)
 Westwood (Boyd County, Kentucky)
 Westwood (Jefferson County, Kentucky)
 Westwood (Louisiana)
 Westwood (Maryland)
 Westwood (Massachusetts)
 Westwood (Michigan)
 Westwood (Missouri)
 Westwood (New Jersey)
 Westwood (Ohio)
 Westwood (Pennsylvania)
 Westwood (Tennessee)
 Westwood (Virginia)
 Westwood (Washington)
 Westwood (Los Angeles), Distrikt von Los Angeles

in Neuseeland:
 Westwood (Neuseeland)

Westwood steht für:
 Westwood Village Memorial Park Cemetery, Friedhof im Westwood Village Distrikt, Los Angeles
 Westwood Motorsports Park, Rennstrecke in Coquitlam, British Columbia, Kanada
 Westwood Studios, US-amerikanischer Spieleentwickler
 Westwood Plantation, Haupthaus einer Plantage, NRHP-ID 84000488
 Westwood Plateau, British Columbia